Tozé est le diminutif d'António José. Il est notamment porté par :

 Tozé (1965-), de son nom complet António José Alves Ribeiro, footballeur portugais.
 Tozé (1969-), de son nom complet António José Azevedo Pereira, footballeur portugais
 Tozé (1993-), de son nom complet António José Pinheiro Carvalho, footballeur portugais.